Dubówka  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyński, w sielsowiecie Łużki.
 Dubówka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Łunin.
 Dubówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Indura.
 Dubówka – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.